Montgailhard (llamada Montgaillard hasta diciembre de 2021) es una comuna francesa situada en el departamento de Ariège, en la región de Occitania.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 INSEE
 Elecciones municipales de 2008

Localidades de Ariège